NGC 3517-1
NGC 3517-2